Чанлибель () — село в Шамкирском районе Азербайджана. Старое название до 1991 года — Чардахлы (или Чардахлу, ). До Карабахского конфликта село имело армянское население.

История 
По мнению Карла Гана, название «Чардахлу» происходит от азербайджанского слова «чардах» − «верх», то есть селение находящееся наверху.

Во времена Российской империи село Елизаветпольского уезда Елизаветпольской губернии. По данным Кавказского календаря на 1912 год в селе Чардахлы проживало 2 634 человек, в основном армян.

Село известно как родина Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, который был также удостоен звания Героя Советского Союза. По словам Бабаджаняна, 1100 его односельчан участвовали в Великой Отечественной войне, 136 из них стали лейтенантами, старшими лейтенантами и капитанами, 30 — майорами, 3 — полковниками и 4 — генералами. Также, недалеко от села родился будущий Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Иван Христофорович Баграмян.

В сентябре-октябре 1987 года первый секретарь Шамхорского райкома Компартии Азербайджана А. Асадов вступает в конфликт с жителями Чардахлы в связи с протестами жителей села против замены армянина-директора совхоза азербайджанцем. В результате было учинено массовое избиение протестующих армян. В Ереване в связи с этим проходят демонстрации протеста.

С началом Карабахского конфликта армяне, жившие в Чардахлы, были вынуждены покинуть родное село, перебравшись, в основном, в Армянскую ССР. 310 семей из бывшего населения Чардахлы переселились в село Зоракан Тавушской области (ранее азербайджанское с. Юхары Керпили Ноемберянского р-на) на северо-востоке Армении.

В селе Чардахлы были размещены беженцы-азербайджанцы, ранее проживавшие в селе Сарал Спитакского района Армянской ССР.

Известные уроженцы

Примечания

Ссылки 
 События в селе Чардахлу, 1987 год
 Маршалы и генералы села Чардахлу

Населённые пункты Шамкирского района